Mark Baker (nato nel 1959) – animatore britannico
 Mark Allen Baker (nato nel 1957) – storico statunitense
 LaMark Anthony Baker, detto Mark  (nato nel 1969) –  ex giocatore e allenatore di basket statunitense
 Mark Baker – batterista
 Eddie Baker (Mark Edward Baker) – chitarrista, produttore e scrittore statunitense
 Mark Baker (nato nel 1958) – membro della Camera dei rappresentanti australiana
 Mark Baker – linguista statunitense 
 Mark Baker (nato nel 1946) – attore statunitense